Armstead ist der Familienname folgender Personen:

 Arik Armstead (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Henry Hugh Armstead (1828–1905), englischer Bildhauer
 Izora Armstead (1942–2004), US-amerikanische Sängerin
 John Armstead (* 1944), irischer Schauspieler
 Ray Armstead (* 1960), US-amerikanischer Leichtathlet
 Ryquell Armstead (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Terron Armstead (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Armstead (Alabama), im Blount County
 Armstead (Montana), im Beaverhead County – nicht mehr existent

Sonstiges:
 Armstead Creek, Fließgewässer im Panola County, Mississippi
 Armstead Mine, Mine im Blount County, Alabama
 Armstead Memorial, Park im Tillamook County, Oregon